GM poate fi:

 Gambia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .gm, domeniu de internet de nivel superior, pentru Gambia
 Germania, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Greater Manchester, comitat în nord-vestul Angliei
 Gigametru, unitate de măsură SI pentru lungime, egală cu un miliard de metri
 gram, unitate de măsură SI pentru masă (abrevierea oficială SI este  'g' )
 General Motors, companie producătoare de vehicule din Statele Unite
 Garda de Mediu, organism de control din România
 Inginerie genetică, de la denumirea engleză „Genetically Modified”